Miejscowości w Polsce: 
 Olędry – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Wielbark

Inne miejsca w Polsce:
 Olędry  – część wsi Borzykowo (województwo wielkopolskie)
 Olędry – fragment wsi Podedwórze (województwo lubelskie)
 Olędry  – część wsi Minikowo (powiat tucholski)

Zobacz też:
 Babin-Olędry
 Janowo-Olędry
 Polskie Olędry
 Olendry, Holendry
 Olędrzy – osadnicy z XVI-XVII w.